Kohl peut faire référence à :

Patronymes

Anton Kohl (1851-1913), homme politique bavarois
Bernhard Kohl (né en 1982), coureur cycliste autrichien
Helga Kohl (1943), photographe namibienne
Helmut Kohl (1930-2017), homme politique allemand (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) et ancien Chancelier fédéral de l'Allemagne
Hannelore Kohl (1933-2001), épouse du précédent 
Helmut Kohl (1943-1991), arbitre autrichien de football
Herb Kohl (né en 1935), homme d'affaires et homme politique américain, sénateur démocrate du Wisconsin de 1988 à 2013

Acronyme
KOHL est l'acronyme de , l’équivalent des GAFAM pour les valeurs du luxe, mais a la Bourse de Paris. Elles pèsaient près de 400 milliards d'euros en 2018, environ 10 % du poids des Gafam américains.
Louis Vuitton, Hermès et L'Oréal sont les trois marques françaises les plus valorisées selon une enquête Kantar de .

Autres
 La fontaine Kohl, dans une cour du château de Prague, en République Tchèque.
 Le Kohl Center, salle omnisports de Madison dans le Wisconsin (États-Unis), nommé d'après Herb Kohl
 Kohl's, une chaîne de distribution aux États-Unis, fondé par le père d'Herb Kohl

Paronymes
 Le khôl (ou kohl ou kohol),  une poudre cosmétique, 
 Helmut Kolle (1899-1931), un peintre allemand.